Pistol Pete ist der Spitzname folgender Personen:

 Frank Eaton (1860–1958), US-amerikanischer Marshal und Autor 
 Pete Loncarevich (* 1966), US-amerikanischer BMX-Fahrer
 Pete Maravich (1947–1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Pete Reiser (1919–1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Pete Sampras (* 1971), US-amerikanischer Tennisspieler
 Peter Wilson (Curler) (* 1961), schottisch-irischer Curler 

Pistol Pete steht für:
 Typ 92 10-cm-Kanone, Kanone des japanischen Heeres